George Grundy est un nom pouvant désigner:

  (1859-1945), joueur de cricket anglais
 George Beardoe Grundy (1861-1948), historien militaire anglais
  (1898-1998), pionnier de l'aviation américain

Voir aussi 
 

Grundy, George